Как есть () — юридический термин, используемый для отказа от некоторых подразумеваемых гарантий на предмет продажи.

См. также 
 «Эдди Мёрфи „как есть“» — фильм-комедия, в котором Эдди Мёрфи играет самого себя